Автомобиль в России — сведения о появлении автомобиля (А/М, а/м) в России, его создателях и моделях, с началом его появления в XIX веке и активном использовании по сей день.

XIX век

Предыстория: паромобили 
Первые автомобили в России были на паровом ходу.

Русский изобретатель Авксентий Врадий в 1863 году разработал паровой самоход повышенной проходимости, получивший название «Паровоз для езды по обыкновенным дорогам». Этот самоход имел все четыре ведущих колеса и его можно назвать прототипом современных автомобилей с колёсной формулой 4х4. Однако было ли налажено производство таких самоходов, неизвестно.

В 1873 году на Мальцовском заводе в Калужской губернии работал английский колёсный тягач «Эвелин-Портер». Весил он 7 тонн и имел паровой двигатель мощностью 6 л. с. Специалисты завода, изучив конструкцию тягача, создали свой с мощностью двигателя 10 л. с. и приспособленный для топки дровами, а не углём. Было построено семь таких тягачей, которые были способны везти до десяти платформ с грузом 16 тонн. Скорость гружёного поезда составляла 6 км/ч, порожнего — 8 км/ч.

Первая попытка использования автомобилей в России состоялась в Стрельне под Санкт-Петербургом, в имении графа Суворова-Рымникского в 1872 году. Однако успехом она не увенчалась; доставленная из Шотландии паровая повозка была конструктивно несовершенна, а российские дороги не были приспособлены для передвижения такого транспорта.

Первые автомобили 
Долгое время считалось, что первый в России автомобиль с двигателем внутреннего сгорания появился в России в 1891 году. Согласно статье в журнале «За рулём», именно тогда редактор-издатель «Одесского листка» В. В. Навроцкий привёз в Одессу «самодвижущийся экипаж» марки «Панар-Левассор». Автор статьи И. Батищев ссылался на «Одесский листок», однако, согласно И. Баранцеву, в номерах этой газеты за 1891 год подобных сообщений нет, а заметки о появлении автомобиля у В. Навроцкого появляются в «Одесском листке» и «Одесских новостях» только осенью 1895 года. Именно в этот период, согласно архиву компании Mercedes-Benz, в Одессу были отправлены три автомобиля Benz Velo. По данным этого архива, ещё в 1894 году «бенц» той же модели, с серийным номером 91, был отгружен в Москву. 

В Санкт-Петербурге первый автомобиль («Motor-Wagen») появился у архитектора А. К. Жиргалева в 1895 году, а в марте 1896 года продажами в Нижний Новгород и в Одессу начался импорт марки Peugeot. В конце 1895 года автомобиль был приобретён для своих нужд Ковенским округом путей сообщения, а в следующем году — Киевским и Виленским округами путей сообщения; 11 сентября 1896 года были утверждены «Правила о порядке и условиях перевозки тяжестей и пассажиров по шоссе ведомства путей сообщения в самодвижущихся экипажах». В этом же, 1896 году, на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде Е. А. Яковлев и П. А. Фрезе продемонстрировали первый построенный в России автомобиль. 

Значительными событиями для развития автомобилизма в России в 1898 году стали: открытие в Санкт-Петербурге магазина по продаже самодвигателей фирмы «Клеман-Гладиатор-Фебус», начало производства на велосипедном заводе А. Лейтнера в Риге мотоциклов (через некоторое время здесь стали собираться автомобили под маркой «Россия» из привозных узлов и агрегатов) и, состоявшаяся первая в России «Зимняя гонка моторов». В июне 1899 года состоялась первая гонка «Москва — Санкт-Петербург», а 15 августа — стовёрстная гонка на приз журнала «Самокат» по маршруту Лигово — Гатчина — Красное Село — Стрельна — Волхонка — Лигово (2 круга). 20 марта 1900 года был утверждён устав Московского клуба автомобилистов (председатель Н.К. фон Мекк, позже он был переименован в «Первый русский автомобильный клуб в Москве»).

XX век

Досоветский период 
Крупнейшим производителем автомобилей в Российской империи был завод Руссо-Балт в городе Рига. Во время Первой мировой войны производство перенесено в Фили.

Советский период 
Категория:Автомобили СССР

Постсоветский период

XXI век 

Российский автомобильный рынок пережил труднейший для всех компаний автомобильного бизнеса кризисный 2009 год. Продажи легковых автомобилей упали на 50,2 % и составили по итогам года 1,39 млн.

Две трети российских автовладельцев имеют в собственности автомобиль местного производства. В 2008 году среди всех марок по объёмам продаж лидировала японская Toyota, однако в 2009 году LADA вернула себе историческое первенство. Основные российские производители автомобилей местных и зарубежных марок (включая сборку автокомпонентов зарубежного производства): Автоваз, ГАЗ, GM-АВТОВАЗ, Ford, АВТОФРАМОС, Volkswagen, Toyota, General Motors, АВТОТОР, ТАГАЗ, СОЛЛЕРС, NISSAN, ДЕРВЕЙС, PSA Peugeot Citroen, КАМАЗ, ЗИЛ.

Количество 
 Общее количество легковых а/м в России 34 млн (2009 год)
 В европейской части России 24,3 млн(2012 год)
 Средний возраст 9 лет
 Процент
 новых А/М до 5 лет 27,2 %
 А/М возрастом 5-10 лет 24,6 %
 Старше 10 лет 48,2 %

Количество на 1000 жителей — единиц:
 Союз ССР, 1960-е годы ~60
 Россия, 2007 год — 188
 Россия, 2008 год — 207
 Россия, 2009 год — 225
 Дагестан, 2009 год — 71
 Москва, 2009 год — 305

Средний ежегодный пробег российского автомобиля 16 700 км

См. также 
 Автомобилестроение
 Список автомобильных марок
 Всероссийское общество автомобилистов

Примечания

Литература 
 Рубец А. Д. История автомобильного транспорта России. — : «Академия», 2003. — ISBN 5-7695-1157-5.
 Мир из окна автомобиля (сост. К. Шляхтинский) — М.: из-во «Авто», 1996

Автомобиль
Автомобильный транспорт России